Прва лига Грузије (или по спонзору Еровнули лига) је највише фудбалско такмичење у Грузији. Лига је настала 1990, после распада Совјетског Савеза. Лигом управља Фудбалски савез Грузије и у лиги се такмичи 10 екипа.

Састав лиге у сезони 2015/16. 
 Гурија Ланчхути
 Дила Гори
 Динамо Батуми
 Динамо Тбилиси
 Зугдиди
 Колхети
 Локомотива Тбилиси
 Мерани Мартвили
 Сабуртало Тбилиси
 Самтредија
 Саповнела Тержола
 Сиони Болниси
 Спартак Цхинвали
 Торпедо Кутаиси
 Чихура Сачхере
 Шукура Кобулети

Учинак по сезонама

Успешност клубова

УЕФА ранг листа 
Стање на дан 28. мај 2015.
 31  Прва лига Молдавије
 32  Премијер лига Азербејџана
 33  Прва лига Грузије
 34  Премијер лига Казахстана
 35  Премијер лига Босне и Херцеговине
 Цела листа

Види још 
 Куп Грузије

Спољашње везе 
 Званичан сајт 
 РСССФ

Г
Фудбал у Грузији